Bergstedt heißt

 der Hamburger Stadtteil Hamburg-Bergstedt

Bergstedt ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Bergstedt (* 1962), deutscher Dirigent und Komponist
 Jörg Bergstedt (* 1964), deutscher Anarchist
 Ragnar Bergstedt (1889–1987), schwedischer Ruderer

Siehe auch:
 Bergstetten